Rebello ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrose Rebello (* 1949), indischer Geistlicher, Bischof von Aurangabad
 Anthony Pascal Rebello (* 1950), kenianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Francistown in Botswana
 Antônio Rebello Júnior (1906–1996), brasilianischer Ruderer
 George Rebello (* 1966), brasilianischer Segler
 Henry Rebello (1928–2013), indischer Leichtathlet
 Jason Rebello (* 1969), britischer Pianist
 Valeriano Rebello (* 1983), indischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rebelo